Камышовка — топоним:

Россия 
 Камышовка — хутор в Палласовском районе Волгоградской области.
 Камышовка — хутор в Рамонском районе Воронежской области.
 Камышовка — село в Смидовичском районе Еврейской автономной области.
 Камышовка — деревня в Суджанском районе Курской области.
 Камышовка — деревня в Черемисиновском районе Курской области.
 Камышовка — посёлок в Выборгском районе Ленинградской области.
 Камышовка — село в Переволоцком районе Оренбургской области.
 Камышовка — село в Хорольском районе Приморского края.
 Камышовка — село в Вольском районе Саратовской области.
 Камышовка — деревня в Чердаклинском районе Ульяновской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Камышовка — исчезнувшее село в Белогорском районе.

Украина 
 Камышовка — село в Измаильском районе Одесской области.

См. также 
 Садовая камышовка
 Камышевка